Scholt bezeichnet: 

Orte 
 die deutschsprachige Bezeichnung von Solt im ungarischen Komitat Bács-Kiskun 

Familienname folgender Personen
 Ralf Scholt (* 1964), deutscher Sportjournalist
 Sabine Scholt (* 1962), deutsche Journalistin